Jérôme Reybaud est un réalisateur français né en 1970 à Cannes.

Biographie

Filmographie

Courts métrages 
 2006 : Aires 06. Sélection au festival Côté court de Pantin. 
 2008 : Trois dames pour Jean-Claude Guiguet
 2022 : Poitiers. Sélection au Festival de Locarno 2022. Section Pardi di domani, corti d’autore.

Longs métrages 
 2012 : Qui êtes-vous Paul Vecchiali ? (documentaire) Sélection au FID 2012. 
 2016 : Jours de France  Sélection à la semaine de la critique au Festival de Venise.

Liens externes 
 

Réalisateur français
Naissance en 1970
Naissance à Cannes